

Patronyme 

 François-Xavier-Ovide Méthot (1843-1908), agriculteur et homme politique fédéral, provincial et municipal du Québec ;
 François Méthot (1978-), joueur professionnel canadien de hockey sur glace ;
Joseph-Édouard Méthot (1855-1920), avocat et bâtonnier du Québec ;
 Marc Methot (1985-),  joueur professionnel canadien de hockey sur glace ;
 Marie-Pier Murray-Méthot (1986-), joueuse canadienne de volley-ball ;
 Michel-Édouard Méthot (1826-1892),  prêtre, professeur et recteur québécois ;
 Maurice Methot, homme politique centrafricain.
 Sophiane Méthot (1998-), trampoliniste canadienne.